Beroun w powiecie Beroun
 Beroun – stacja kolejowa w Beroun
 Moravský Beroun